

Patronyme 
Repine, Répine (masculin ; ) ou Repina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités :
 Ilia Répine (1844-1930), peintre russe ;
 Iouri Repine (1877-1954), peintre russe et finlandais, fils d'Ilia ;
 Nadejda Repina (1809-1867), actrice et artiste lyrique russe ;
 Vadim Repine (1971-), violoniste russe.

Littérature 

 Tatiana Repina, pièce en un acte d'Anton Tchekhov.

Patronyme russe